4. udgave af La Madrid Challenge by La Vuelta finder sted fra den 15. til 16. september 2018. Det er det næstsidste løb i UCI Women's World Tour 2018. Løbet er i år et etapeløb med to etaper.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Pernille Mathiesen kører for Team Sunweb

Etaper

1. etape

2. etape

Resultater

Pointkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 

2018
Cykelløb i 2018